Loberg är ett svenskt namn, som förekommer dels som efternamn, dels som ortnamn. 
Efternamnet bars den 31 december 2014 av 325 personer bosatta i Sverige. 

 Loberg (ätt) – en svensk adelsätt på 1600-talet

Personer
 Claes Loberg (född 1970), svenskfödd musikentreprenör, verksam i Australien
 Karl Loberg (1892–1968), psykiater
 Lennart Loberg (1925–1988), en svensk konstnär och tecknare

Geografi
 Loberg, Vänersborgs kommun – bebyggelse med ett 10-tal fastboende personer
 Lobergets naturreservat – i Karlshamns kommun
 Lobergsgölen – i Ydre kommun
 Lobergstjärnen – i Karlskoga kommun
 Lobergs Abborrtjärnen – en sjö i Karlskoga kommun

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn